Аттерзе

 Аттерзе — горное озеро в Верхней Австрии.
 Аттерзе-ам-Аттерзе — посёлок на берегу озера Аттерзе.